Kinematica, de bewegingsleer bij mechanica
 Kinesiologie, de bewegingsleer van het menselijk lichaam